Budai Ilona (1897–1964) színésznő 
 Budai Ilona (1951) Kossuth-díjas népdalénekes, előadóművész 
 Budai Ilona (1962) kézilabdázó